C47 steht für:
 Chrysler C47, ein PKW-Modell aus den 1940er Jahren
 Hauptstraße C47, eine Straße in Namibia
 Caldwell 47, ein Kugelsternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C-47 steht für:
 Douglas DC-3, ein Flugzeug der Douglas Aircraft Company

C47